Подгородное — название населённых пунктов:

Россия 
 Подгородное — бывшее село в Крыму, включённое в состав Бахчисарая.

Украина 
 Подгородное — село в Любомльском районе Волынской области.
 Подгородное — город в Днепропетровском районе Днепропетровской области.
 Подгородное — посёлок в Артёмовском городском округе Донецкой области.
 Подгородное — село в Бердичевском районе Житомирской области.
 Подгородное — село в Золочевском районе Львовской области.
 Подгородное — село в Тернопольском районе Тернопольской области.
 Подгородное — с 1946 по 1995 г. название села Рата в Жолковском районе Львовской области.

 См. также
 Подгороднее (значения)